Паралититан (, буквально — приливной титан) — род динозавров-зауропод из клады Lithostrotia, живших во времена верхнемеловой эпохи (сеноманский век) на территории современного Египта. Скелет найден в оазисе Бахария у горы Джебель-эль-Дист, в 390 км юго-западнее Каира.

Открытие 
Родовое название переводится как «приливной титан», так как динозавр обитал вдоль береговой линии. Единственный вид — Раralititan stromeri, описан группой палеонтологов: Джошуа Смит (Joshua B. Smith), Дженифер Смит (Jennifer R. Smith), М. Ламанна (Matthew C. Lamanna), К. Лаковара (Kenneth J. Lacovara), П. Додсон (Peter Dodson), Д. Пул (Jason C. Poole), Р. Гиенак (Robert Giegengack) и Ю. Аттиа (Yousri Attia). Видовое название (stromeri) дано в честь немецкого палеонтолога и геолога , который нашёл динозавров в этой области в начале 1900-х годов.

Описание 
Всего нашли около ста фрагментов шестнадцати костей. Длина найденных плечевых костей (169 см) говорит о том, что это — один из самых массивных динозавров из когда-либо обнаруженных. Кеннет Карпентер оценил размеры паралититана как: длина — 26 метров, вес — 45 тонн.

Изучение среза кости апатозавра показало, что зауроподы как паралититан теплокровны; то есть постоянно требовал обеспечения пищей.
Ключевую роль в изучении паралититана играл Пол Серено.

Позвонки паралититана на 80 % полые, если бы не это свойство — паралититан не мог бы ходить, однако он и так делал это с трудом, паралититан держал голову высоко над землёй благодаря тому же свойству. На противостоящем (большом) пальце имелся крупный коготь.
В целом он напоминал зауропода андезавра (Andesaurus delgadoi), имел живот не выступавший за пределы конечностей и держал шею и хвост похожим образом.

В берцовой кости паралититана нашли зуб кархародонтозавра. На месте укуса не осталось сращения. Это вовсе не значит, что его убили: возможно кархародонтозавр обгладывал труп мёртвого зауропода.

Наземное травоядное. По предположениям многих палеонтологов, многочисленные стада паралититанов держались у воды. В случае нападения хищника (такого, как кархародонтозавр) взрослые становились в круг, а молодняк сбивался в кучу.

Палеоэкология 
Автохтонные, скелет был найден в приливных отложениях, содержащих ископаемую мангровую растительность. Паралититан является первым динозавром, населявшим мангровые экосистемы вдоль южного берега океана Тетис. Одновременно с ними Северную Африку населяли гигантские хищники кархародонтозавры, спинозавры и зауроподы египтозавры.

Таксономия 
Приведённая ниже систематика с рангами согласно работе Benton 2004 года:

 Инфраотряд Зауроподы
 Клада Turiasauria (incertae sedis)
 Род Paralititan
 Раralititan stromeri

По другой систематике:
 Клада Lithostrotia
 Род Paralititan
 Раralititan stromeri

Кладограмма 2022 года:

В культуре 
Паралититан показан в 5 серии фильма «Планета динозавров». Показан в фильме «Гигантские чудовища» как жертва многих хищников.

Примечания

Ссылки 
 Паралититан (Paralititan) или «Приливной титан»

Lithostrotia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 2001 году
Штромер
Фоссилии из меловых отложений Египта